Muška může být: 

živočich 
 obecné (hovorové) označení pro drobnou mouchu
 součást neodborných názvů různých much a brouků: 
 banánová, octová či ovocná muška - octomilka (Drosophila) - rod malého dvoukřídlého hmyzu, z čeledi octomilkovití (Drosophilidae)
 svatojánská muška - světluška větší (Lampyris noctiluca) - druh brouka s čeledi Světluškovití (Lampyridae)
 španělská muška - puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria) - druh brouka z čeledi majkovitých

rybářský pojem
 umělá muška – napodobenina hmyzu používaná rybáři jako návnada
 rybolovná technika – součást názvů některých disciplín sportovního rybářství

ve vojenství
 muška (část zbraně) – část mířidel střelných zbraní umístěná dále od oka
 Muška (Mosca) – přezdívka stíhacího letounu Polikarpov I-16

módní prvek
 muška (úprava vousů) – (z fr.) do trojúhelníku upravená štětička vousů pod dolním rtem
 muška (ozdoba tváře) – (z fr.) malý ústřižek černé náplasti nalepované ženami (zvláště dříve) pro ozdobu na tvář

ve sportu
 muška (sport) – výraz ve sportovním slangu pro muší váhu, tedy váhovou kategorii boxu (příklad: bojovat v mušce) nebo rohovníka této kategorie (příklad: souboj mušek)

odrůda vína
 Černá Muška – lokálně užívané synonymum pro Jakubské víno

příjmení 
 Milan Muška – slovenský politik 

křestní jméno  
 Muška (pes) – jméno sovětské psí kosmonautky, "kolegyně" Lajky

v umění 
 český název filmu Mouchette francouzského režiséra Roberta Bressona z roku 1967
 Muška Svetluška – sedmidílný československý animovaný večerníčkový seriál z roku 1977
 Muška (Guy de Maupassant) – črta Guye de Maupassanta
 Slečna Muška (Mademoiselle Moucheron, 1881) – jedno z posledních hudebně-dramatických děl Jacquesa Offenbacha
 Sedí muška na stěně  – lidová píseň

zkratka
 MUŠKA – Moravská úřednická škola
 MUŠka – Malá Umělecká Školička Plzeň
 MuŠka – Mateřská umělecká školka Praha 10

Externí odkazy